

Василенки — присілок, Сернурський район, Марій Ел
 Василенки — присілок, Совєтський район, Кіровська область

Василенки — село, Кременчуцький район, Полтавська область